Ажа́ или Ажат() — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24004.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 135 км восточнее Бордо, в 24 км к востоку от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 328 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 216 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 166 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 166 активных жителей работали 147 человек (84 мужчины и 63 женщины), безработных было 19 (8 мужчин и 11 женщин). Среди 50 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Варфоломея (XII век). Исторический памятник с 1909 года
 Церковь Св. Мартина (XII век). Исторический памятник с 1925 года
 Замок Ажа (XVI век). Исторический памятник с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь